Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 2 до 3 августе в Палау Сан Жорди. Приняли участие 38 спортсменов из 32 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Результаты  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013